Фуад Гасан оглы Байрамов (; род. 30 ноября 1994, Барда, Азербайджан) — азербайджанский футболист, полузащитник. Защищал цвета молодёжной сборной Азербайджана.

Биография 
C 11 лет занимается футболом в детской футбольной секции Спортшколы города Барда. В 14 летнем возрасте тренер Хайям Бекиров приглашает молодого футболиста в юношескую команду U-15 ФК «Интер» Баку. С 2009 года Фуад продолжает карьеру в U-17, после чего переходит в дубль команды.

Травма и лечение 
19 апреля 2013 года, Фуад Байрамов, принимавший участие в матче дублирующих составов против закатальского «Симурга», по причине перебора желтых карточек в Премьер-лиге, получил тяжелую травму, в результате которой выбыл из строя до конца сезона. Футболисту была сделана срочная операция, во время которой у него была удалена одна почка. Фуад вновь вышел на поле после 7-ми месячного перерыва, 5 ноября 2013 года в матче дублирующих составов против бакинского «Рявана». А за несколько дней до этого руководство клуба «Интер» продлило срок контракта с Байрамовым ещё на два года.

Клубная карьера

Чемпионат 
Являющийся воспитанником клуба премьер-лиги Азербайджана — ФК «Интер» Баку Фуад Байрамов, с 2011 года выступает в основном составе «банкиров».

Кубок 
Будучи игроком ФК «Интер» Баку, провел в Кубке Азербайджана две игры:

Сборная Азербайджана 
Имеет опыт выступления за юношеские (U-17 и U-19) и молодёжную сборные Азербайджана.

Дебютировал в составе юношеской сборной Азербайджана до 17 лет 22 октября 2010 года, в квалификационном матче Чемпионата Европы против сборной Португалии в городе Фару.

Достижения 
В составе ФК «Кешля» добился следующих успехов:
 2013 — бронзовый призёр Премьер-лиги Азербайджана.

Примечания

Ссылки 
 Информация об игроке на официальном сайте ФК «Интер»
 Профиль игрока на сайте ПФЛ — Профессиональной Футбольной Лиги Азербайджана

Источники 
 

Футболисты Азербайджана
Игроки сборной Азербайджана по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Шамахы»
Игроки ФК «Рустави»
Игроки ФК «Островец-Свентокшиски»